Соревнования в кейрине по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 16 августа. Приняли участие 25 спортсменов из 17 стран.

Призёры

Соревнование 
Чемпион мира 2008 года и обладатель Кубка мира 2007/2008 Крис Хой автоматически получил путёвку на соревнования. 11 спортсменов попали по рейтингу UCI, ещё 13 — из команд национальных олимпийских комитетов, квалифицировавшихся в командный спринт.

Первый раунд 

…

Дополнительные гонки 

…

Полуфиналы

Гонка за седьмое место

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр